В парному жіночому розряді тенісного турніру New South Wales Open 1983, що проходив у рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Енн Гоббс і Венді Тернбулл виграли титул, у фіналі перемігши пару Гана Мандлікова і Гелена Сукова 6-4, 6-3.

Сіяні пари 

 Біллі Джин Кінг /  Шерон Волш-Піт (півфінал)
 Ева Пфафф /  Пем Шрайвер (2-ге коло)
 Джо Дьюрі /  Енн Кійомура-Хаясі (півфінал)
 Кеті Джордан /  Барбара Поттер (чвертьфінал)

 Відсутня
 Енн Гоббс /  Венді Тернбулл (чемпіонки)
 Клаудія Коде-Кільш /  Катрін Танв'є (чвертьфінал)
 Алісія Молтон /  Пола Сміт (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Sydney International